Сен-Марте́н-сюр-Окр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний захід від Діжона, 19 км на захід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Мартен-сюр-Окр і Сент-Обен-Шато-Неф було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Валь-д'Окр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-сюр-Окр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна